Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Niesiołowski – powstaniec styczniowy z roku 1864, właściciel dóbr Ropienka
 Aleksandra Niesiołowska-Brandys, c. Anzelma, z Sokolego – uczestniczka powstania styczniowego z roku 1864
 Andrzej Niesiołowski – socjolog
 Anzelm Niesiołowski – powstaniec styczniowy z roku 1864, właściciel Sokolego i Teleśnicy Sanny, ojciec Aleksandry i Władysława
 Dominik Niesiołowski – starosta sanocki
 Franciszek Niesiołowski – powstaniec styczniowy z roku 1864, właściciel dóbr Nowosielce Kozickie
 Franciszek Ksawery Niesiołowski, s. Józefa – generał insurekcji kościuszkowskiej
 Józef Niesiołowski – polityk I Rzeczypospolitej, ojciec Franciszka Ksawerego
 Krzysztof Niesiołowski – reżyser teatrów lalek
 Łukasz Niesiołowski-Spanò – historyk
 Maciej Niesiołowski – dyrygent i wiolonczelista
 Marcin Nałęcz-Niesiołowski – dyrygent
 Marek Niesiołowski – działacz opozycji niepodległościowej w okresie PRL, brat Stefana
 Stanisław Niesiołowski (1874–1948) – malarz portrecista
 Stefan Niesiołowski – działacz opozycji niepodległościowej w okresie PRL, polityk, entomolog, brat Marka
 Tymon Niesiołowski – malarz
 Wiktor Niesiołowski – generał WP
 Witold Niesiołowski (1866–1954) – polski entomolog
 Władysław Niesiołowski, s. Anzelma – powstaniec styczniowy z roku 1864, artysta malarz